Carloman est un  prénom d'origine germanique (francique), porté par plusieurs personnalités du Haut Moyen Âge dans les royaumes francs. Il est issu des mots germaniques karl, viril, et mann, homme. Il  est fêté le 17 août.

Forme dans d'autres langues 
 Carlomannus en latin (langue utilisée à l'époque franque pour la quasi-totalité des textes écrits)
 Karlmann en allemand
 Carlomán en espagnol
 Carlomanno en italien

Personnalités 
 Carloman (° vers 715 - † 754), fils de Charles Martel et de Rotrude, maire du palais d'Austrasie (741-747) ; il se retire du pouvoir et devient moine, laissant le pouvoir à son frère Pépin le Bref.  Saint chrétien fêté le 17 août.
 Carloman  (° vers 751 - † 771), fils de Pépin le Bref et de Berthe dite au Grand Pied, roi des Francs (768) et frère de Charlemagne avec qui il règne conjointement de 768 à 771. 
 Carloman de Bavière (° 830 - † 882), fils de Louis dit le Germanique et Emma, roi de Bavière (876-882). 
 Carloman (° vers 847 - † 876), fils de Charles II dit le Chauve et Ermentrude d'Orléans. 
 Carloman (°? - †?), fils de Lothaire  et Ermengarde de Tours. 
 Carloman II de France (° 867 - † 884), fils de Louis II dit le Bègue et Ansgarde, roi de France (879-884).
 Carloman, Maire du palais d'Austrasie, aurait 2 enfants connus : Pépin dit de Landen, premier des Pépinides, prince de Hesbaye et de Tongres, né vers 580 et décédé le .

Références